Església del Remei o antic Convent del Remei, seu parroquial a la ciutat episcopal de Vic 
 Església del Remei o el Remei de Creixenturri, església parroquial del veïnat de Creixenturri (Camprodon, el Ripollès)
 Església del Remei de Guèmol, església barroca de Banyoles (Pla de l'Estany) 
 Església de la Mare de Déu del Remei (Cardona), capella a la vila de Cardona (Bages) 
 Mare de Déu del Remei (Móra la Nova), església dins del nucli urbà de la població de Móra la Nova
 Mare de Déu del Remei de Castellolí, església de Castellolí (Anoia) 
 Mare de Déu del Remei de Gàrzola, església barroca de Vilanova de Meià (Noguera) 
 Mare de Déu del Remei de les Illes, antiga església parroquial del poble de les Illes, al terme comunal de Morellàs i les Illes (el Vallespir)
 La Mare de Déu del Remei de Moià
 Mare de Déu del Remei d'Ossó de Sió, església parroquial al nucli antic del poble d'Ossó de Sió 
 Santa Maria del Remei, església parroquial a la Plaça de la Concòrdia al barri de les Corts 
 Santa Maria del Remei d'Illa, antiga església del terme comunal nord-català d'Illa, de la comarca del